Stara reka peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Стара река) :
Stara reka, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
Stara reka, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol ;
Stara reka, réserve naturelle bulgare située dans la chaîne Stara planina.